Трофи́м ( — Кормилец либо Питомец) — мужское имя древнегреческого происхождения.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 14 января, 17 января, 29 марта, 31 марта, 28 апреля, 5 августа, 2 октября, 26 октября, 13 ноября
 Католические: 29 апреля

Русское имя 
Трофим — русское имя.
 Отчества: Трофимович, Трофимовна. Разговорный вариант: Трофимыч.
 Фамилии: Трофимов, Трофимцев, Трофимин, Трошин, Трофим.
 Производные: Трофимка; Троха; Троша; Фима; Траф.

Иноязычные аналоги 
  — Трофимо
  — Трофимо
  — Трофим
  — Трофим

Известные носители

Деятели культуры 
 Олег Трофим — российский кинорежиссёр.
 Трофим — псевдоним российского композитора и исполнителя Сергея Вячеславовича Трофимова.

Святые 
Общехристианские святые
 Трофим — апостол от семидесяти, сподвижник апостола Павла, священномученик. Память в Православной церкви 4 (17) января и 15 (28) апреля.

Православные святые
 Трофим — мученик. Память: октябрь 31 ст. ст.
 Трофим Лаодикийский — священномученик, пресвитер. Память в Православной церкви Март 16 ст. ст.
 Трофим Ликийский — мученик. Память в Православной церкви Июль 23 ст. ст.
 Трофим Никомидийский — мученик. Память в Православной церкви Март 18 ст. ст.
 Трофим Синадский (Трофим Фригийский) — мученик. Память в Православной церкви Сентябрь 19 ст. ст.
 Трофим (Кузнецов) — священномученик, иерей. Память в Православной церкви Январь 23 (новомуч.) ст. ст.
 Трофим (Мячин) — священномученик, иерей. Память в Православной церкви Январь 23 (новомуч.), Январь 1 ст. ст.

Священнослужители
 Трофим (1954—1993) — монах Русской православной церкви.
 Трофим (1868—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский.
 Трофим Арльский (I или III век) — святой епископ Арля.

Название 
Имя «Трофим» используется как название и часть названия.
 Собор святого Трофима (Сен-Трофим) в Арле (Франция).
 «Трофим» («Трофимъ») — российский кинофильм 1995 года, одна из четырёх новелл киноальманаха «Прибытие поезда».
 «Трофим» — автомобиль производства ЗАО Завод «Гидропривод».

Примечания 

Русские мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки